Freddie Roach – musicista statunitense
Freddie Roach – pugile e allenatore di pugilato statunitense